Prima – gestore di telefonia mobile della Repubblica di San Marino
Prima – agenzia assicurativa con sede in Italia
Prima – la serata d'inaugurazione di uno spettacolo teatrale o di un'opera cinematografica
Prima – personaggio della saga dei Pokémon
Prima – il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica
Prima – nome proprio di persona italiano femminile
 Prima – personaggio della mitologia romana
Louis Prima – musicista e cantante statunitense di origini italiane

Altri progetti